Belayneh ist der Familienname folgender Personen:

 Fantaye Belayneh (* 2000), äthiopische Mittelstreckenläuferin
 Tadesse Belayneh (* 1966), äthiopischer Marathonläufer